Kostas (von Konstantinos) ist ein griechischer () und litauischer männlicher Vorname.

Namensträger 

 Kostas Antetokounmpo, griechischer Basketballspieler
 Kostas Arvasevičius (* 1949),  litauischer Politiker,  Bürgermeister von Kelmė
 Kostas Axelos (1924–2010), griechischer Philosoph
 Kostas Birulis (1925–2004), litauischer Radioingenieur
 Kostas Ferris (* 1935), griechischer Regisseur
 Kostas Georgiou (1951–1976), zyprischer Söldner
 Kostas Gousgounis (1931–2022), griechischer Pornodarsteller
 Kostas Karamanlis (* 1956), griechischer Politiker
 Kostas Karyotakis (1896–1928), griechischer Dichter und Prosaist
 Kostas Katsouranis (* 1979), griechischer Fußballspieler
 Kostas Koufogiorgos (* 1972), griechisch-deutscher Karikaturist und Maler
 Kostas Koufos (* 1989), griechisch-amerikanischer Basketballspieler
 Kostas Krystallis (1868–1894), griechischer Dichter und Schriftsteller
 Arvydas Kostas Leščinskas (* 1946), litauischer Hochschullehrer und Politiker
 Kostas Manolas (* 1991), griechischer Fußballspieler
 Kostas Murkudis (* 1959), griechischer Modedesigner
 Kostas Novakis (* 1957), griechischer Musiker
 Kostas Panagiotou (* 1977), griechischer Musiker
 Kostas Papanastasiou (1937–2021), griechischer Schauspieler
 Kostas Paskalis (1929–2007), griechischer Opernsänger
 Kostas Pavlidis (* 1974), griechischer Sänger
 Kostas Perrikos (1905–1943), griechischer Luftwaffenoffizier und Widerstandskämpfer
 Kostas Polychroniou (1936–2018), ehemaliger griechischer Fußballspieler und Fußballtrainer
 Kostas Theodorou (* 1965), griechischer Jazzbassist
 Kostas Varnalis (1884–1974), griechischstämmiger Dichter, Schriftsteller und Publizist
 Kostas Vomvolos (* 1959), griechischer Musiker

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Litauischer Vorname
Griechischer Personenname
Kurzform (Vorname)